A Estação de Atocha é uma estação ferroviária, situada em Madrid Espanha, junto à Plaza del Imperador Carlos V.

Este grandioso edifício construído essencialmente em ferro e vidro, foi erigido por Alberto Palacios, com a ajuda de Gustave Eiffel, sendo designada na altura por Estación de Mediodía.

Foi Rafael Moneo que transformou o átrio desta estação, num jardim com diversas palmeiras.

Esta estação foi palco dos atentados de 11 de Março.

Serviços Ferroviários
Com 88 milhões de passageiros por ano.

Cercanías "Suburbanos" 
Todas as linhas de Cercanías Madrid efectuam paragem nesta estação, à excepção da C-9.

O serviço Cercanías Madrid, da renfe, garante deslocações dentro da cidade de Madrid (zona 0) e para as principais localidades situadas nas zonas próximas como Fuenlabrada, Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, Alcalá de Henares, Guadalajara, Aranjuez, El Escorial, Villalba de Guadarrama, Parla e Móstoles.

A conexão entre as principais estações de Madrid (Atocha, Chamartín e Príncipe Pio) é feita através do serviço de Cercanías, entre as 05:00 e as 2 da Madrugada aproximadamente.

"Media Distancia e Avant" Médio Curso e Alta velocidade Regional 
Com um serviço regular, permite ligar Madrid a inúmeras localidades. São prestados por via convencional, para inúmeras localidades de Espanha, e por vias de Alta Velocidade para Segovia, Valladolid e Toledo.

"Larga Distancia e AVE" Longo Curso e Alta Velocidade 
Serviço de longo curso, tanto diurno como nocturno, que permite a ligação desde Madrid às mais importantes cidades de Espanha.

Madrid
Atocha